Натуральне число 2006
 2006 рік до нашої ери
 2006 рік нашої ери